Ryan McDonough (né le  à Etobicoke, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Ryan McDonough commence sa carrière professionnelle en 2008-2009 en EBEL avec le club de l'EC Red Bull Salzbourg. Auparavant, à partir de 2004, il joue en LHO avec les Wolves de Sudbury et le Spirit de Saginaw. En 2009, il joue 2 matchs pour l'Université de Western Ontario dans le championnat universitaire canadien, le SIC. Il s'envole ensuite pour la 2. Bundesliga puis il signe un contrat d'une saison avec le club italien de Valpellice en Serie A. Au printemps 2011, il est recruté par le EC Hannover Indians.

Carrière internationale 
Il représente le Canada lors des Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 2006 à Ängelholm et Halmstad en Suède. Les canadiens finissent à la .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2004-2005 || Wolves de Sudbury || LHO || 58 || 15 || 22 || 37 || 31 || 12 || 2 || 2 || 4 || 12
|-
| 2005-2006 || Spirit de Saginaw ||LHO || 68 || 39 || 49 || 88 || 71 || 4 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2006-2007 || Spirit de Saginaw ||LHO || 66 || 34 || 36 || 70 || 67 || 6 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2007-2008 || Spirit de Saginaw ||LHO || 66 || 45 || 44 || 89 || 85 || 4 || 2 || 2 || 4 || 8
|-
| 2008-2009 || EC Red Bull Salzbourg ||EBEL || 47 || 9 || 16 || 25|| 36 || 7 || 1 || 0 || 1 || 8
|-
| 2009-2010 || Univ. de Western Ontario ||SIC || 2 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || EV Landshut ||2. Bundesliga || 36 || 16 || 29 || 45 || 48 || 6 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2010-2011 || HC Valpellice || Serie A || 40 || 26 || 26 || 52 || 62 || 2 || 1 || 1 || 2 || 12
|-
| 2011-2012 || EC Hannover Indians ||2. Bundesliga ||46||15||40||55||56||4||1|| 1|| 2||12
|-
| 2012-2013 || EC Hannover Indians ||2. Bundesliga || 41|| 13|| 19|| 32|| 34|| -|| -|| -|| -||-
|-
| 2013-2014 || Bulls de San Francisco ||ECHL || 8|| 0|| 1|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Valpellice || Serie A || 11|| 7|| 8|| 15|| 6|| 7|| 1|| 5|| 6|| 4
|-
| 2014-2015 || Odense Bulldogs || Metal Ligaen || 33|| 24|| 22|| 46|| 52|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2015-2016 || Odense Bulldogs || Metal Ligaen || 45|| 27|| 33|| 60|| 34|| 7|| 1 || 1 || 2 || 6
|-
| 2016-2017 || SC Riessersee || DEL2 || 14 || 0 || 6 || 6 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Aalborg Pirates || Metal Ligaen || 17 || 6 || 11 || 17 || 14 || 5 || 2 || 1 || 3 || 4
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 44 ||15|| 28 ||43||30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Selber Wölfe  || Oberliga || 21 ||14|| 16 ||30||35|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|2006||align="left"| Canada U18||Championnat du monde moins 18 ans || 7|| 0|| 0|| 0|| 14|| align="left"|Quatrième place

Notes et références 

Naissance en janvier 1988
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur du Spirit de Saginaw
Joueur du EC Red Bull Salzbourg
Joueur du EV Landshut
Joueur du HC Valpellice
Joueur du EC Hannover Indians
Joueur des Bulls de San Francisco
Joueur du Odense IK
Joueur du SC Riessersee
Joueur de l'AaB Ishockey
Joueur de l'Épinal Hockey Club